Tabak ou Tabák est un nom propre des pays de l’Est. Tabak est également un nom commun allemand qui signifie « tabac ». Le mot peut faire référence à :

Patronyme 

  (1956-), footballeur israélien ;
  (1927-2012), coureur israélien ;
  (1981-), réalisateur, producteur et scénariste allemand d’origine kurde ;
 Jiří Tabák (1955-), gymnaste artistique tchécoslovaque ;
  (1972-), basketteuse croate ;
 Noortje Tabak (1988-), coureuse cycliste néerlandaise ;
  (1991-), joueuse de tennis slovaque ;
 Tino Tabak (1946-), coureur cycliste néerlandais d'origine néo-zélandaise ;
  (1978-), ingénieur néerlandais, meurtrier de Joanna Yeates ;
 Žan Tabak (1970-), joueur et entraîneur croate de basket-ball.

Architecture 
 Pont de Tabak (Pont des tanneurs), pont de pierre du  situé à Tirana en Albanie.

Divers 
 , première division d’infanterie des Philippines ;
 , arme de défense philippine, sorte de nunchaku ;
 , fabricant allemand de tabac.